Swisher désigne :

Patronyme 
 Gloria Wilson Swisher, une compositrice américaine.

Toponyme 

 Swisher, une ville de l’Iowa ;
 Comté de Swisher, un comté du Texas.